Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Розова долина (Казанлък), Пирин (Благоевград) и ЖСК-Спартак (Варна). Актуален шампион е ЦСКА „Септемврийско знаме“.

Класиране 

 Спартак (Плевен) е изваден от „А“ РФГ заради опит за уреждане на резултата от мача му срещу Черно море (Варна).

Баражи 
 Черноморец (Бургас) – Локомотив (Пловдив) – 2:1 и 0:0
 Осъм (Ловеч) – Хасково (Хасково) – 0:0 и 1:2

Допълнителен бараж след изваждането на Спартак (Плевен) от групата:
 Локомотив (Пловдив) – Осъм (Ловеч) – 2:1 (след продължения)

Голмайстори

Състав на шампиона ЦСКА „Септемврийско знаме“

Източници 

 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1982/83
1982/83